Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe des deutschen Popduos Modern Talking. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.

Auszeichnungen

Auszeichnungen nach Alben

2000: Year of the Dragon

Alone

America

Back for Good

In the Garden of Venus

In the Middle of Nowhere

Let’s Talk About Love

Ready for Romance

Romantic Warriors

Special Dance Version

The 1st Album

The Final Album – The Ultimate Best of

The Very Best of

Universe

Victory

Auszeichnungen nach Singles

Atlantis Is Calling (S. O. S. for Love)

Brother Louie

Brother Louie ’98

China in Her Eyes

Cheri, Cheri Lady

Geronimo’s Cadillac

In 100 Years …

Jet Airliner

Lonely Tears in Chinatown

We Take the Chance / Space Mix

You’re My Heart, You’re My Soul

You’re My Heart, You’re My Soul ’98

You Are Not Alone

You Can Win If You Want

Statistik und Quellen

Einzelnachweise 

Modern Talking
Auszeichnungen fur Musikverkaufe